Unterems bezeichnet:

 den unteren Abschnitt der Ems zwischen Papenburg und der Mündung in die Nordsee, siehe Ems
 ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, siehe Unterems (Naturschutzgebiet)
 eine ehemalige Gemeinde im Schweizer Kanton Wallis, siehe Unterems VS